Gefangenschaftsbriefe steht für:

Briefe aus einer Gefangenschaft 
die paulinischen Gefangenschaftsbriefe, eine Gruppe von Briefen des Paulus von Tarsus